Јордан може да се односи на:
 Јордан, држава у Азији
 Јордан (река), река у Азији
 Трансјорданија

Види још 
 Џордан, вишезначна одредница